Matt Higgins, kanadski hokejist, * 29. oktober 1977, Calgary, Alberta, Kanada.

Higgins je prvi del kariere igral v severnoameriških ligah, tudi v ligi NHL štiri sezone za klub Montreal Canadiens, ki ga je leta 1996 tudi izbral na naboru kot št. 18. Pred sezono 2003/04 je prestopil v klub Iserlohn Roosters v nemški ligi, kjer je igral tri sezone, nato je prestopil v drug nemški klub ERC Ingolstadt, za katerega je prav tako odigral tri sezone, od sredine sezone 2009/10 do konca sezone 2010/11 pa je bil član HDD Tilia Olimpija.

Pregled kariere

|-
| Moose Jaw Warriors
| WHL
| 93/94
|
| 64
| 6
| 10
| 16
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Moose Jaw Warriors
| WHL
| 94/95
|
| 72
| 36
| 34
| 70
|
| 26
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Moose Jaw Warriors
| WHL
| 95/96
|
| 67
| 30
| 33
| 63
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Moose Jaw Warriors
| WHL
| 96/97
|
| 71
| 33
| 57
| 90
| +17
| 51
|
| 12
| 3
| 5
| 8
|
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 97/98
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 97/98
|
| 50
| 5
| 22
| 27
| +10
| 12
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| 0
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 98/99
|
| 25
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 98/99
|
| 11
| 3
| 4
| 7
| -1
| 6
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +3
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 99/00
|
| 25
| 0
| 2
| 2
| -6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Citadelles
| AHL
| 99/00
|
| 29
| 1
| 15
| 16
| -4
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 00/01
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Citadelles
| AHL
| 00/01
|
| 66
| 10
| 18
| 28
| -4
| 18
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 01/02
|
| 43
| 13
| 19
| 32
| +10
| 24
|
| 15
| 1
| 0
| 1
| -7
| 6
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 02/03
|
| 45
| 11
| 12
| 23
| -10
| 30
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Iserlohn Roosters
| Nemška liga
| 03/04
|
| 50
| 14
| 17
| 31
| -10
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Iserlohn Roosters
| Nemška liga
| 04/05
|
| 25
| 9
| 14
| 23
| -1
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Iserlohn Roosters
| Nemška liga
| 05/06
|
| 47
| 12
| 32
| 44
| -3
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Ingolstadt
| Nemška liga
| 06/07
|
| 44
| 11
| 29
| 40
| +8
| 14
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| ERC Ingolstadt
| Nemška liga
| 07/08
|
| 18
| 7
| 12
| 19
| -5
| 6
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| +3
| 2
|-
| ERC Ingolstadt
| Nemška liga
| 08/09
|
| 32
| 3
| 11
| 14
| +3
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 16
| 3
| 6
| 9
|
| 16
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
| 2
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 48
| 21
| 25
| 46
|
| 30
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 3
| 5
| 5
| 10
|
| 4
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 862
| bgcolor="#7FFF00" | 234
| bgcolor="#7FFF00" | 380
| bgcolor="#7FFF00" | 614
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 460
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 67
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 20
|}

Zunanje povezave
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1996
Hokejisti Moose Jaw Warriors
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Fredericton Canadiens
Hokejisti Quebec Citadelles
Hokejisti Bridgeport Sound Tigers
Hokejisti Iserlohn Roosters
Hokejisti ERC Ingolstadt
Hokejisti HK Olimpija